A categoria 60 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2021 ocorreu no dia 6 de junho de 2021 no Budapest Sports Arena, em Budapeste, na Hungria com início às 10:00 no horário local (UTC+2).

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Ligações externas 

Página oficial da Federação Internacional de Judô	
	
		
Campeonato Mundial de Judô de 2021